Фінал Кубка УЄФА 1976—1977 — фінал шостого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Ювентус», що обіграв іспанський «Атлетік» із загальним рахунком 2-2 за сумою двох матчів за правилом виїзного голу.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 2–2 на користь «Ювентуса» за правилом виїзного голу

Посилання 
 Кубок УЄФА 1976-77 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1976-77 на сайті RSSSF 

1977 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 4 травня
Травень 1977